Quarto, település Olaszországban
 quarto, táblás játék
 Quarto, olasz cirkáló, részt vett az első otrantói csatában (1915)
 quarto, egy könyvforma, amely az ívek kétszeri összehajtásából származik (tehát négyrét hajtott)